Simensen steht für:

 Simensentoppen, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Karen Simensen (1907–1996), norwegische Eiskunstläuferin